Флавия Домицила Старша или Домицила Старша е съпруга на бъдещия римски император Веспасиан.

Биография 

Дъщеря е на Флавий Либералис, беден квестор от съсловието на конниците.

Веспасиан се жени за нея около 38 г. Тя е майка на Домицила Младша и на бъдещите императори Тит и Домициан.

Умира преди Веспасиан да стане император (преди 69 г.).

Външни препратки 
 Различни римски монети с изображение на Домицила Старша

Вижте също 
 Флавиева династия

Флавиева династия
Домицила